Су́йстамо — топоним:
 Суйстамо — посёлок в Суоярвском районе Республики Карелия.
 станция Суйстамо — населённый пункт в Суоярвском районе Республики Карелия.
 Суйстамо — остановочный пункт железной дороги в населённом пункте станция Суйстамо.